GP Racing:

 GP Racing (гоночная команда) — Выступавшая в Евро Формула-3000
 GP Racing (журнал) — Британский журнал, посвящённый автомобильным гонкам